Percha, gemeente in Italië in de provincie Zuid-Tirol
Perca (geslacht), een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie baarzen